IFS (ang. Industrial and Financial Systems) – szwedzka firma informatyczna.
 IFS Applications – zestaw zintegrowanych rozwiązań informatycznych, tworzonych przez firmę IFS.
 IFS (ang. Installable File System) – część systemu operacyjnego.
 IFS (ang. iterated function system) – konstrukcja fraktali w matematyce i informatyce.
 IFS (ang. International Food Standard) – standard bezpieczeństwa żywności

Zobacz też 
 Ifs